Königstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Königstraße 5 in Allendorf an der Landsburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Allendorf an der Landsburg
 Königstraße 5 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Königstraße 5 in Brühl (Rheinland), siehe Liste der Baudenkmäler in Brühl (Rheinland)
 Königstraße 5 in Brakel, siehe Liste der Baudenkmäler in Brakel
 Königstraße 5 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Inneren Neustadt #Königstraße 5
 Königstraße 5 in Emsdorf, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Emsdorf
 Königstraße 5 in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Königstraße
 Königstraße 5 (Lübeck)
 Königstraße 5 in Schwabach, siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabach
 Königstraße 5 in Warendorf, siehe Liste der Baudenkmäler in Warendorf
 Obere Königstraße 5 in Bamberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Untere Gärtnerei #Obere Königstraße